Ruská armáda může mít různé významy:

 Ruská imperiální armáda
 Ruská armáda (1917)
 Wrangelova ruská armáda
 Ruská osvobozenecká armáda
 Ozbrojené síly Ruské federace
 Pozemní síly Ruské federace
 Ruská armáda trollů
 Ruská národní republikánská armáda

Související témata 
 Západoruská dobrovolnická armáda
 Rudá armáda
 Sovětská armáda
 Legie Svoboda Ruska